Roeien is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.

Met uitzondering van de eerste editie in 1896 is deze sport altijd op het programma van de Olympische Spelen opgenomen. Tot en met de Spelen van 1972 was de sport voorbehouden voor mannen, in 1976 kwamen de vrouwen voor het eerst in deze sport in actie op de Spelen.

Onderdelen

Mannen 

In 1900 waren er twee afzonderlijke finales op het onderdeel vier met stuurman.

Vrouwen

Medailles 

Onderstaande tabel geeft de 'succesvolste medaillewinnaars' (drie maal goud en meer) bij het roeien weer.

Olympisch kampioen met één en twee riemen 
Olympisch kampioen in het scullen en boordroeien.

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2020.